Леонид Александрович Залкинд (1905, Феодосия, Российская империя — ????) — советский сценарист.

Биография 
Родился в 1905 году в Феодосии. После окончания средней школы с 1922 по 1925 годы, не имея возможности поступить в институт, работал слесарем на табачной фабрике. В 1925 году ему наконец-таки удалось поступить в Коммунистический институт журналистики, который он окончил в 1928 году. Сразу же после его окончания был приглашён на киностудии в качестве сценариста художественных фильмов, одновременно с этим работал в Московском АРРК. В 1950-х и 1960-х годах писал сценарии к документальным и научно-популярным фильмам. Дальнейшая судьба неизвестна.

Фильмография

Сценарист 
 1928 — Цена человека
 1930 — Настоящая жизнь
 1931 —
 Их пути разошлись
 Честь

Литература 
 

Сценаристы СССР